Clute (Teksas) – miasto w Stanach Zjednoczonych
 Clute (Ontario) – miejscowość w Kanadzie